Wojciech Jankowski (architekt)
 Wojciech Jankowski (dziennikarz)
 Wojciech Jankowski (hokeista)
 Wojciech Jankowski (kierowca)
 Wojciech Jankowski (wioślarz)